Busignani ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Busignani Reffi, san-marinesische Künstlerin und Politikerin
 Patrizia Busignani (* 1959) san-marinesische Politikerin